Александрийское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Дагестан 
 Александрийское сельское поселение — входит в Кизлярский район

Ставропольский край 
 Александрийское сельское поселение — входит в Георгиевский район.